Rio Cocó — rio do estado do Ceará, Brasil
 Parque Estadual do Cocó — unidade de conservação da cidade de Fortaleza
 Cocó (Fortaleza) — bairro da cidade de Fortaleza por onde passa rio de mesmo nome

Desambiguações de topônimos